À l'envers est une locution adverbiale qui signifie « être dans le sens inverse au sens droit ».

À l'envers peut désigner :
 À l'envers, une chanson de Jean-Jacques Goldman, 1981 ;
 À l'envers, une chanson de Rose, 2007 ;
 À l'envers, un album de Steeve Estatof, 2004.

Voir aussi 
 message à l'envers
 L'Univers à l'envers, un roman de Philip José Farmer, 1964.
 L'Homme à l'envers, un roman de Fred Vargas, 1999.
 La Rivière à l'envers, un roman de Jean-Claude Mourlevat, 2000.